Filmjahr ist ein häufig verwendeter Begriff zur Kategorisierung von Filmen nach Erscheinungsjahr in Filmlexika und Filmdatenbanken wie zum Beispiel im Lexikon des Internationalen Films. Alternativ wird vor allem von Verlagen auch der Begriff Filmkalender im Sinne eines Almanachs bzw. Jahrbuches für bedeutende Filme sowie Ereignisse rund um diese Thematik eines Jahrgangs verwendet.

Die Liste der Filmjahre verlinkt zu den in Wikipedia vorhandenen Artikeln der einzelnen Filmjahre.

!
Filmjahre